John Powell (1947–2022) – világbajnoki ezüst- (1987) és olimpiai bronzérmes (1976 és 1984) amerikai diszkoszvető
 John Powell (1963–) – brit filmzeneszerző
hasonló néven
 John Wesley Powell (1834–1902) – amerikai geológus és felfedező